Ло́гинов Фёдор Гео́ргиевич (, село Немчуга, Новгородская губерния — , Москва) — начальник строительства Сталинградской ГЭС с 1950 по 1954 гг. Основатель города Волжский (Волгоградская область).

Биография 
Родился в крестьянской семье. Русский. Член РКП(б) с 1925 года. В 1932 году окончил Ленинградский политехнический институт по специальности инженер-гидротехник. Трудовую деятельность начал в 11 лет учеником, а затем мастером в архитектурной и бондарной мастерских Петербурга.

В 1918 году вступил добровольно в Красную Армию. Участвовал в гражданской войне в должности помощника командира 1-го полка Особой Уральской дивизии на Восточном, а затем Врангелевском фронтах. С 1923 года на руководящей хозяйственной работе. В 1928—1932 гг. студент Ленинградского политехнического института. С 1932 года производитель работ на строительстве Баксанской ГЭС в Кабардино-Балкарии, затем на строительстве Средневолжских гидростанций.

С 1936 года работал на строительстве каскада Чирчикских ГЭС в Узбекистане. С ноября 1937 года начальник строительства Чирчикской гидроэлектростанции в Узбекской ССР. С 1940 года председатель Госплана Узбекской ССР и одновременно заместитель Председателя СНК республики. С ноября 1941 года секретарь ЦК КП(б) Узбекистана по энергетике, топливу и электропромышленности. С ноября 1942 года заместитель наркома (с марта 1946 года — министра) электростанций СССР, одновременно в феврале 1944 — ноябре 1946 гг. начальник Днепростроя, а с 1950 года начальник строительства Сталинградской ГЭС.

С ноября 1954 года — министр строительства электростанций СССР. С мая 1957 года — первый заместитель министра электростанций СССР.

Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Именем Логинова назван центральный стадион в Волжском, Чирчикская ГЭС, а также ряд улиц в разных городах.

Награды 
 Три ордена Ленина
 Орден «Знак Почёта»

Примечания

Ссылки 
 Гидростроитель Фёдор Логинов // Красная искра. — 2010, 15 июля. — № 28 (16119).
 Улица Логинова в Волжском
 Волжане отметили 110-летие со дня рождения Фёдора Георгиевича Логинова // Волжский.ру.

Участники Гражданской войны в России
Выпускники Санкт-Петербургского политехнического университета
Министры СССР
Депутаты Верховного Совета РСФСР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 4-го созыва
Персоналии:Волжский
Делегаты XIX съезда КПСС
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 2-го созыва